Hudson Hawk - Il mago del furto –  film del 1991 diretto da Michael Lehmann.
 Hudson Hawk – videogioco